Calamaro – nome comune di vari molluschi appartenenti all'ordine dei Teuthida
 Calamaro colossale – nome volgare del Mesonychoteuthis hamiltoni
 Calamaro comune od europeo – nome volgare  del Loligo vulgaris
 Calamaro gigante – calamari del genere Architeuthis
 Calamaro delle Hawaii – nome volgare dellEuprymna scolopes
 Calamaro di Humboldt – nome volgare del Dosidicus gigas
 Calamaro lucciola – nome volgare del Watasenia scintillans
 Calamaro vampiro – nome volgare del Vampyroteuthis infernalis

Persone 
 Andrés Calamaro – cantautore argentino
 Lucia Calamaro – regista, drammaturga e attrice italiana